Т-10:

 Т-10 — советский тяжёлый танк. Производился серийно в 1954—1966 годах. Последний из серии тяжёлых танков ИС (ИС-10), также один из последних тяжёлых танков в мире.
 Т-10 (самолёт) — первый прототип советского истребителя четвёртого поколения Су-27, разрабатывавшийся с 1969 г.
 Т-10 — парашют армии США.
 Т-10 (миноносец)
 Т-10 (токамак) — советский токамак 1975 года постройки.
 Grand Power T10 - травматический пистолет